Айлис, Айлий, Элий — правитель (царь) Малой Скифии.

Л. И. Тарасюк указал, что основа имени Айлиса (Т. В. Блаватская, Орешников А. В. называют его Элием) тождественна авестийскому «airya» (древнеперсидскому «ariya») — «ариец», «арийский». В передаче скифов согласный «r» был заменён «l», что является характерным для «аланской» группы иранских языков.

Об Айлисе известно только из немногочисленного нумизматического материала. Сведений об этом правителе эпиграфические источники не содержат. Первоначально были обнаружены и изучены бронзовые монеты Айлиса двух типов: на аверсе головы Диоскуров в конических шапках с лавровыми венками и на реверсе протомы их коней; на аверсе голова Гелиоса и на реверсе розетки. Последние, по замечанию С. И. Андрух, имеют сходство с денежными знаками Том с изображениями Гелиоса и звёзд. Как отметил М. Манов, греческие колонисты, видимо, решили, что имя Айлиса подобно имени эллинского бога солнца. Впоследствии были найдены монеты Айлиса ещё трёх типов.

Т. Герасимов высказал предположение, что Айлис властвовал после Акросака, а его преемником был последний представитель династии Сариак. С. И. Андрух посчитала, что Айлий и Харасп являлись последними правителями Малой Скифии.

Литература 
 Исследования:
 Манов М. Скифские цари в Добрудже // SCRIPTA ANTIQUA. Вопросы древней истории, филологии, искусства и материальной культуры. 2015. Т. 4. С. 424, 429, 430, 431, 433.
 Андрух С. И. Нижнедунайская Скифия в VI—начале I в. до н. э. (Этно-политический аспект). — Запорожье, 1995. С. 105, 117, 118, 119, 120, 125, 127, 131, 133, 134, 139, 140, 144, 146.
 Тарасюк Л. И. Имена царей Малой Скифии на монетах из Добруджи // КСИИМК АН СССР. 1956. Вып. 63. С. 22, 27, 28.
 Герасимов Т. Монета от Канит, Тануза, Харасп, Акроза и Сария // Известия на варненското археологическо дружество. 1953. IX.
 Блаватская Т. В. Греки и скифы в Западном Причерноморье (доклад, прочитанный в секторе древней истории Института истории АН СССР 27 мая 1947 г.) // Вестник Древней истории. 1948. № 1 (23). С. 210, 211.

Цари скифов
Правители Европы в древности